wissel (spoorweg), om railvoertuigen op een andere baan te brengen
 wissel (bankdocument), formulier voor een betalingsmethode
 wildpad of (wild)wissel, door wild gekozen vaste route
 wissel (sporter), aflossing van sporters tijdens een wedstrijd
 wissel (schaatsen), wisselen van baan tijdens het schaatsen
 't Wissel, korenmolen in de Nederlandse gemeente Rhenen

Geografie 
 Wissel (Duitsland), plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn–Westfalen
 Wissel (Epe), buurtschap in de gemeente Epe in de provincie Gelderland
 Dierenpark Wissel, voormalige dierentuin in Wissel

Personen 
 Adolf Wissel (1894–1973), Duits schilder
 Felix Wissel (1978), Duits worstelaar en politicus
 Frits Wissel (1907–1999), Nederlands marinepiloot
 Georg Wissel (1964), Duits jazzmusicus en improvisator
 Hans Wissel (1897–1948), Duits beeldhouwer en hoogleraar
 Jens Wissel (1968), Duits politicoloog
 Johann Wissel (1584–1656), Duits rechtsgeleerde en politicus
 Johann David Wissel (1818–1863), Duits burgemeester en politicus
 Klaus Wissel (1924–1957), onderwaterfotograaf en onderwaterfilmer
 Manfred Sihle-Wissel (1934), Duits beeldhouwer und portretschilder
 Max van der Wissel (1906–1999), Nederlands graficus, kunstschilder en tekenaar
 Maximilian Wissel (1989), Duits autocoureur
 Monika Wissel (1944), Duits burgemeester
 Patricia Wissel (1975), Duits politica
 Pearl van der Wissel (1984), Nederlands handbalster

Zie ook 
 Wissels (doorverwijspagina)
 Reine Wisell (1941), Zweeds autocoureur